Amsterdamön kan syfta på:

Amsterdamön, Indiska oceanen
Amsterdamön, Svalbard